Plaats in Indonesië
 Kotabumi (Purwakarta), een plaats in het bestuurlijke gebied Cilegon in de provincie Bantam
 Kotabumi (Tanjung Lubuk), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ilir in de provincie Zuid-Sumatra